niemieckojęzyczna nazwa Jaworza
 Ernsdorf (Kreuztal)